Ansonia (gènere), grup d'amfibis inclosos a la família Bufonidae
 Ansonia (Connecticut), ciutat del Comtat de New Haven a l'estat de Connecticut dels Estats Units d'Amèrica
 Ansonia (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio